Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 85-ös, továbbá -ös, 85A, 85E, 85É, 85G, 85Y, illetve M85-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 85-ös busz (Budapest)
 85E busz (Budapest)
 85A busz (Budapest)megszűnt 1980-ban
 -ös busz (Budapest)megszűnt 2008-ban
 85É busz (Budapest)megszűnt 2005-ben
 85G busz (Budapest)megszűnt 2015-ben
 85Y busz (Budapest)megszűnt 1976-ban

 85-ös busz (Kaposvár)

 85-ös busz (Komló)

 M85-ös busz (Pécs)megszűnt